Сенявская — польская фамилия. Известные носители:
* Сенявская, Елена Спартаковна (род. 1967) — российский историк и педагог.
 Сенявская, Эльжбета (1669—1729) — польская аристократка.
 Сенявская, Мария София (1699—1771) — польская аристократка.

См. также 
 Сенявский
 Сенявские — польский магнатский род.